Бекирова — женская фамилия. Известные носители:
 Бекирова, Гульнара Тасимовна (род. 1968) — украинский историк крымскотатарского происхождения.
 Бекирова, Зулейха (1913—1999) — советский и российский мастер декоративно-прикладного искусства, член Союза художников СССР.
 Бекирова, Сабрие Искандеровна (род. 1965) — российский дирижёр.
 Бекирова, Ребия Бекировна (1904—1939) — советский государственный и общественный деятель.